Příjmení Fojtů nosí více významných osobností:

 Josef Fojtů (1913–???) – český vlastivědný pracovník, kronikář a regionální publicista Valašska
 Kateřina Fojtů (* 1986) – česká ekonomka
 Zbyněk Fojtů (* 1963) – český akademický sochař a medailér